Российские фильтрационные лагеря:
 Система фильтрационных лагерей в Чечне
 Фильтрационные лагеря во время российско-украинской войны